Daniel Heinrich Arnoldt (1706-1775), théologien luthérien allemand
  (1828-1905), philologue allemand et chercheur sur Kant
 Hans Arnoldt (1860-?), sculpteur
 Heinrich Arnoldt, sculpteur